Mambo Italiano est une chanson écrite par Bob Merrill en 1954,
 Mambo Italiano est un film québécois de langue anglaise réalisé par Émile Gaudreault, sorti en 2003.